Csehország
Nasavrky, település a Chrudimi járásban
Nasavrky, település a Tábori járásban
Nasavrky, település az Ústí nad Orlicí-i járásban